Cascina Castellana – località di Lonate Pozzolo
 Cascina Castellana – località di Vigevano